

Codici 
 URY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guriat (Arabia Saudita)

Geografia 
 Ury – un comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France